Elks Lodge bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Elks Lodge (Arkansas), NRHP-Nr. 98000616
 Elks Lodge (Ohio), NRHP-Nr. 82001865